Název Panský potok má více vodních toků:

 Panský potok (přítok Bílé vody) – pravostranný přítok Bílé vody v okrese Jeseník a v Polsku v Opolském vojvodství
 Panský potok (přítok Kosového potoka) – pravostranný přítok Kosového potoka v okrese Cheb
 Panský potok (přítok Kožuchovského potoka) – pravostranný přítok Kožuchovského potoka na  Slovensku v okrese Stropkov
 Panský potok (přítok Trnavy) – pravostranný přítok Trnavy v okrese Pelhřimov
 Panský potok (přítok Velkého potoka) – pravostranný přítok Velkého potoka v okrese Frýdek-Místek